Yotsuba puede referirse a:

 Yotsuba Koiwai, la protagonista del manga japonés Yotsuba to!
 el nombre japonés de la página web 4chan;
 el Grupo Yotsuba del manga y anime japonés Death Note; o
 un personaje del manga y anime Sister Princess.